Ро́дин — русская фамилия. Женская форма — Родина.

Известные носители 
 Родин, Абрам Моисеевич (1888—1946) — поэт и публицист, участник революционного движения в Литве, Белоруссии и Польше.
 
 
 Родин, Анатолий Петрович (1937—2013) — советский футболист.
 Родин, Андрей Петрович (род. 1963) — советский и российский рок-музыкант.
 Родин, Аркадий Захарович (1930—2007) — советский учёный, экономист.
 
 
 Родин, Василий Михайлович (1831 — после 1892) — полковник царской армии, Олонецкий Уездный воинский начальник.
 Родин, Виктор Семёнович (1928—2011) — член военного совета РВСН, начальник Политического управления РВСН, генерал-полковник в отставке.
 Родин, Владимир Романович (род. 1953) — советский и российский политик, депутат государственной думы.
 
 
 Родин, Иван Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
 Родин, Кирилл Владимирович (род. 1963) — советский и российский виолончелист.
 Родин, Леонид Ефимович (1907—1990) — советский ботаник, географ, геоботаник.
 
 
 
 Родин, Роман Андрианович (1923—1994) — советский и российский учёный-горняк.
 
 Родин, Элиша (1888—1946) — еврейский поэт.
 Родин, Янко (1900—1974) — хорватский югославский футболист.

См. также 
  — женская форма фамилии.